Claus Toksvig (født 26. oktober 1977, Herning), dansk cykelrytter som startede sin karriere i Hobro CK i midten af halvfemserne.
Trods den sene start, opnåede han hurtigt at træde ind i den danske amatørelite.
Dette medførte at han herefter (1999) skiftede til Herning Cykle Klub, som også var hans hjemby. I 2001 måtte Claus Toksvig stoppe karrieren på grund af vedvarende knæproblemer.

Efter nogle år, ude af cykelsporten, indtrådte Claus Toksvig igen, som leder og træner i Herning CK, hvor hans fokus herefter har lagt på udviklingen og træningen af juniortalenter.

Mandlige cykelryttere fra Danmark
Personer fra Herning